

Codici 
 SAJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sirajganj (Bangladesh)
 saj – codice ISO 639-3 della lingua sahu

Altro 
 Specijalna Antiteroristička Jedinica – unità speciale antiterroristica della Polizia serba
 Saj – tipico pane di forma piatta della cucina araba
 Saj' – tipo di prosa rimata araba